Joliet (Illinois)
Joliet (Montana)
Joliet Township (Platte megye, Nebraska)
Joliet Correctional Center börtön

Lásd még 
 Juliet (egyértelműsítő lap)
 Juliette (egyértelműsítő lap)
 Joliette (egyértelműsítő lap)